Henrya är ett släkte av snäckor. Henrya ingår i familjen Ebalidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Henrya